Renovica ist der Familienname folgender Personen:

 Milanko Renovica (1928–2013), jugoslawischer Politiker
 Nikola Renovica (* 1982), bosnischer Volleyballspieler